Ел Кантаро има више значења:

 Ел Кантаро (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Кантаро (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Кантаро (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику